Portland Thorns FC er en amerikansk professionel fodboldklub for kvinder, med base i Portland, Oregon. Klubben blev etableret i 2012 og begyndte at spille i 2013 i den dengang otte-hold store National Women's Soccer League (NWSL) som modtager økonomisk støtte fra USA's fodboldforbund (USSF), Canadas fodboldforbund (CSA) og Mexicos fodboldforbund (FMF).

Den danske landsholdspiller Nadia Nadim, spillede i klubben fra 2016 til 2017.

Spillere

Aktuel trup 

|}

År-for-år 

IK = Ikke kvalificeret

Spillerstatistik

Kampe

Mål

Assists

Referencer 

Kvindefodboldklubber i USA